Малёванка () — село в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 139 человек. Почтовый индекс — 30437. Телефонный код — 3840. Занимает площадь 140 км². Код КОАТУУ — 6825585603.

География 
На северо-восточной окраине села берёт начало речка Цмовка.

Местный совет 
30437, Хмельницкая обл., Шепетовский р-н, с. Новичи

Примечания

Ссылки 
 Малёванка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Шепетовского района